

Най-висока точка 

̀

Средна височина

Най-ниска точка

Разлика 

Географски данни